Hendrik Jan Scheffer (burgemeester) (ca. 1913 - 2000), Nederlands burgemeester
 Chris Scheffer (Hendrik Jan Scheffer; 1919 - 2008), Nederlands verzetsstrijder, econoom en journalist